Ica sau ICA poate fi:

 Ica, oraș în Peru
 Ioan Ică Jr., teolog ortodox român
 Santo Antônio do Içá, oraș în unitatea federativă Amazonas (AM) din Brazilia
 Institutul de Cercetări Alimentare, companie de cercetări din România
  ICA – Intreprinderea de construcții aeronautice, Ghimbav